О́бухов и Обу́хов —русская фамилия, а также топоним.

Фамилия

А 
 
 
 
 Обухов, Аркадий Николаевич (род. 1963) — советский и российский хоккеист.

Б 
 Обухов, Борис Петрович (1820—1885) — действительный тайный советник, сенатор, губернатор Самарской, Псковской и Пермской губерний, второй товарищ министра внутренних дел.

В

Д

Е—Я 
 
 Обухов, Игорь Андреевич (род. 1996) — российский футболист.
 Обухов, Константин Михайлович (1923—1994) — генерал-майор, председатель КГБ Карельской АССР, начальник УКГБ по Омской области.
 Обухов, Лаврентий Авдеевич (ок. 1632—1665) — участник освоения Сибири, илимский воевода (1662—1665).
 Обухов, Макар Михайлович (1902—1952) — депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.
 Обухов, Максим Михайлович (род. 1964) — протоиерей, руководитель православного медико-просветительского центра «Жизнь».
 Обухов, Матвей Евлампиевич (1882—1918) — подполковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1916).
 
 
 
 Обухов, Осип Иванович (1807—1845) — полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 
 Обухов, Пётр Степанович (1738—1801) — инженер, строитель, таможенник, пограничник, пожарник, государственный деятель.
 Обухов, Платон Алексеевич (род. 1968) — российский писатель и переводчик, искусствовед, общественный деятель.
 
 Обухов, Тимофей Петрович (1916—1972) — Герой Советского Союза, военный лётчик.
 
 Обухов, Эраст Евгеньевич (1819—1867) — подполковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Обухов, Юрий Михайлович (род. 1950) — продюсер, актёр, деятель кино.
 Обухов, Яков Леонидович (род. 1966) — психолог, кандидат психологических наук, психотерапевт.

Топоним

Россия 
 Обухов — хутор в Аксайском районе Ростовской области.
 Обухов № 4 — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Обухов № 7 — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.

Украина 
 Обухов — город, административный центр Обуховского района Киевской области.
 Обухов — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.

Другое 
 «Александр Обухов» — советская плавбаза, затонувшая 4 мая 1982 года в порту Владивостока.

См. также 
 Обух (значения)
 Обухова
 Обуховец
 Обуховка
 Обухово
 Обуховская
 Обуховский
 Обуховы